Улица Агаяна () — улица Еревана, в центральном районе Кентрон. Проходит от улицы Абовяна до улицы Теряна.

Названа в честь армянского писателя Газароса Агаяна (1840—1911).

История

Достопримечательности 

 Церковь святой Анны

 Ереванская резиденция католикоса

 Фонтаны во дворах

Известные жители 

д. 9 — Людвиг Мирзоян (мемориальная доска)

д. 15 — Серго Амбарцумян (мемориальная доска)

Литература 
Երևան քաղաքի հասցեների տեղեկատու, Երևան, 1983, էջեր 369—506, Երևան քաղաքի փողոցների անվանումները
Սերգեյ Ավագյան, Երևանի փողոցները, Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2010—272 էջ։

Примечания

Ссылки 

Улицы Еревана
Улицы, названные в честь писателей